Wilhelm Weber (1804–1891) – niemiecki fizyk, badał magnetyzm i elektryczność
 Wilhelm Weber (1880–1963) – niemiecki gimnastyk sportowy, medalista olimpijski